

Letteratura
To the Last Man – romanzo di Jeffrey Shaara
To the Last Man – breve romanzo western di Zane Grey

Cinema
To the Last Man – film del 1923 diretto da Victor Fleming, basato sul romanzo di Zane Grey 
To the Last Man – film del 1933 diretto da Henry Hathaway, basato sul romanzo di Zane Grey 
To the Last Man  – film pornografico del 2008, basato sul romanzo di Zane Grey

Televisione
Fino all'ultimo uomo (To the Last Man) – terzo episodio della seconda stagione della serie televisiva Torchwood